Ла Фронтера има више значења:

 Ла Фронтера (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фронтера (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Фронтера (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фронтера (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фронтера (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фронтера (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фронтера (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Фронтера (Санта Исабел), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фронтера (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фронтера (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фронтера (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Фронтера (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фронтера (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фронтера (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Фронтера (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Фронтера (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фронтера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фронтера (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фронтера (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Фронтера (Кокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Фронтера (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фронтера (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фронтера, Гвадалупе Виља (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фронтера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фронтера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Фронтера (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фронтера (Санто Доминго Чивитан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Фронтера (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фронтера (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Фронтера (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Фронтера (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Фронтера (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера, Бразо Секо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера, Лос Гонзалез (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Фронтера (Тискокоб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику